Клан Лермонт () — один из кланов равнинной части Шотландии — Лоуленда. Имеет французское происхождение. В 1613 году поручик Георг Лермонт при осаде крепости Белая под Смоленском добровольно перешёл на сторону русских войск. Приняв православие и став Юрием Андреевичем Лермонтовым, тем самым основав русский род Лермонтовых.

 Девиз клана: Spero — Надеюсь (лат.)
 Земли клана: Файф и Бервикшир
 Исторические резиденции клана: Башня Рифмача () — Бервикшир, Дерси (), Балкоми () — Файф.

Примечания 

Кланы Шотландии